Michaił Gieorgijewicz Kuzniecow (1904–?) – radziecki polityk, generał major
 Michaił Michajłowicz Kuzniecow (1912 – ?) – radziecki polityk, deputowany 
 Michaił Nikołajewicz Kuzniecow (ur. 1985) – rosyjski kajakarz
 Michaił Władimirowicz Kuzniecow (ur. 1988) – rosyjski łyżwiarz figurowy